William Penn puede referirse a:

 William Penn (1621-1670), almirante de la Marina Real Británica.
 William Penn (1644-1718), hijo del anterior, fundador de la colonia inglesa de Pensilvania.
 William Penn (1681-1720), hijo del anterior, candidato al parlamento inglés.
 William Penn, seudónimo bajo el que el escritor estadounidense Jeremiah Evarts (1781-1831) publicó sus escritos.
 William Penn University.